Церковь Вознесения Господня ― православный храм в хуторе Сусат Семикаракорского района Ростовской области. Относится к Семикаракорскому благочинию Волгодонской епархии. Построен в 1914 году в русском стиле.

История 
Известно, что до Церкви Вознесения Господня в поселении было два храма: деревянная Церковь Вознесения Господня, построенная в 1863 году, и вторая, возведённая в 1891 году на её же месте. Когда со временем обветшала и она, было решено воздвигнуть новый храм, на сей раз из камня. Церковь Вознесения Господня в хуторе Сусат была заложена в 1906 году, строительство её продолжалось вплоть до 1914 года.

Два придела церкви были освящены в честь Казанской иконы Божьей Матери и Воздвижения креста Господня.

В 1929 году церковь была закрыта, её помещения использовались для хуторского клуба, а затем для зернохранилища и склада торгового пункта.

В 1989 году храм вернули Русской православной церкви, и уже в следующем году в нём вновь была проведена литургия. Вскоре после здание отремонтировали и восстановили его внутреннее убранство.

Внешний вид 
Церковь построена в русском стиле. Здание в плане крестообразное, к нему примыкает трёхъярусная колокольня. Крыша четырёхскатная, имеются небольшие витражные окна. На подворье разбит цветник.

Перед зданием церкви располагается мемориал, посвящённый памяти жителей хутора, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Примечания 

Сусат
Достопримечательности Ростовской области
Сусат
Культовые сооружения, построенные в 1914 году в России
Сусат